San Giorgio se poate referi la:

 San Giorgio Albanese, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 San Giorgio in Bosco, comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia
 San Giorgio Canavese, comună din provincia Torino, Italia
 San Giorgio a Cremano, oraș în regiunea Campania, în provincia Napoli, Italia
 San Giorgio Ionico, comună din provincia Taranto, regiunea Puglia
 San Giorgio La Molara, comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia
 San Giorgio su Legnano, comună din provincia Milano, Italia
 San Giorgio a Liri, comună în Provincia Frosinone, Lazio, Italia
 San Giorgio di Lomellina, comună din provincia Pavia, Italia
 San Giorgio Lucano, comună din provincia Matera, regiunea Basilicata, Italia
 San Giorgio di Mantova, comună din provincia Mantova, Italia
 San Giorgio Morgeto, comună din regiunea Calabria, în provincia Reggio Calabria, Italia
 San Giorgio Monferrato, comună din provincia Alessandria, Italia
 San Giorgio di Nogaro, comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia
 San Giorgio di Pesaro, comună din provincia Pesaro e Urbino, regiunea Marche, Italia
 San Giorgio delle Pertiche, comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia
 San Giorgio Piacentino, comună în Provincia Piacenza, Italia
 San Giorgio di Piano, comună în Provincia Bologna, Italia
 San Giorgio della Richinvelda, comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia 
 San Giorgio del Sannio, comună din provincia Benevento, regiunea Campania, Italia
 San Giorgio Scarampi, comună din provincia Asti, Italia